Saporischschja (ukrainisch ) steht für:
 Saporischschja (U-Boot), sowjetisches U-Boot
 Kernkraftwerk Saporischschja, Kernkraftwerk nahe der Stadt Enerhodar, Oblast Saporischschja, Ukraine

geografische Objekte in der Ukraine:
 Oblast Saporischschja, Oblast in der Ukraine
 Saporischschja, Hauptstadt der Oblast Saporischschja
 Saporischschja (Krasnyj Lutsch), Siedlung städtischen Typs im Stadtkreis von Krasnyj Lutsch, Oblast Luhansk, 
 Saporischschja (Mahdalyniwka), Dorf im Rajon Mahdalyniwka, Oblast Dnipropetrowsk
 Saporischschja (Petropawliwka), Dorf im Rajon Petropawliwka, Oblast Dnipropetrowsk
 Saporischschja (Pjatychatky), Dorf im Rajon Pjatychatky, Oblast Dnipropetrowsk,
 Saporischschja (Schyroke), Dorf im Rajon Schyroke, Oblast Dnipropetrowsk
 Saporischschja (Wolnowacha), Dorf im Rajon Wolnowacha, Oblast Donezk
 Saporischschja (Pokrowsk), Dorf im Rajon Pokrowsk, Oblast Donezk
 Saporischschja (Polohy), Dorf im Rajon Polohy, Oblast Saporischschja
 Saporischschja (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol, Oblast Saporischschja
 Saporischschja (Kirowohrad), Dorf im Rajon Olexandrija, Oblast Kirowohrad
 Saporischschja (Kachowka), Dorf im Rajon Kachowka, Oblast Cherson
 Saporischschja (Beryslaw), Dorf im Rajon Beryslaw, Oblast Cherson
 Saporischschja (Bobrowyzja), Dorf im Rajon Bobrowyzja, Oblast Tschernihiw
 Saporischschja (Borsna), Siedlung im Rajon Borsna, Oblast Tschernihiw